Rosenfeld, Rozenfeld:
 Rosenfeld, un oraș din landul Baden-Württemberg, Germania

Nume de familie 
 Rudi Rosenfeld (* 1941, Cernăuți), un actor evreu de teatru și film din România
 Alexandra Rosenfeld (* 1986, Béziers), aleasă Miss Europe
 Fanny "Bobby" Rosenfeld (en)
 Irene (Blecker) Rosenfeld (en)
 Léon Rosenfeld :fr:Léon Rosenfeld
 Mátyás Rosenfeld (Rákosi)
 Otto Rosenfeld (Rank)
 Scott Ian Rosenfeld (* 1963)
 Tibor Rosenfeld (1913, Marosvásárhely  1991, Târgu Mureș) (hu)

 Casa de Czakó de Rosenfeld
 Ferenc Czakó (1723, Brassó  1755), directorul școlii, profesor, scriitor (hu)

 Casa de baron Czekelius de Rosenfeld ()
 Johann Friedrich Czekelius von Rosenfeld, , consilier al guvernului (hu)
 Karl Ludwig Czekelius von Rosenfeld, , internă reală privat consilier (hu)

Rozenfeld 
 Carina Rozenfeld (fr)
 Lev (Borisovič) Rozenfeld